Пьедрафита-дель-Себреро (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Анкарес. Занимает площадь 105,10 км². Население — 1263 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Населённые пункты Луго
Муниципалитеты Луго